Qiantang ist ein in China oft vorkommender geographischer Name, u. a.:
der Qiantang-Fluss in der Provinz Zhejiang, siehe Qiantang-Fluss;
der Stadtbezirk Qiantang (钱塘区) der Stadt Hangzhou, siehe Qiantang (Hangzhou);
die Großgemeinde Qiantang (钱塘镇) des Stadtbezirks Hechuan der Stadt Chongqing, siehe Qiantang (Hechuan).